Johann Pölzer ist der Name folgender Personen:

* Johann Pölzer senior (1872–1934), österreichischer Politiker (SDAPDÖ)
 Johann Pölzer junior (1903–1964), österreichischer Politiker (SPÖ)